Matheus Pereira (1996), calciatore brasiliano
 Matheus Pereira (1998), calciatore brasiliano
 Matheus Pereira (2000), calciatore brasiliano